Monoblepharidomycetes är en klass av svampar. Monoblepharidomycetes ingår i divisionen pisksvampar och riket svampar.

Källor

Pisksvampar
Monoblepharidomycetes